Federico VI (Copenhague, 28 de enero de 1768-Copenhague, 3 de diciembre de 1839) fue rey de Dinamarca de 1808 a 1839, y de Noruega entre 1808 y 1814. Fue príncipe heredero, ocupó el cargo de regente de 1784 a 1808, ante la incapacidad física y mental de su padre. Fue hijo de Cristián VII de Dinamarca y de Carolina Matilde de Gran Bretaña. 

Como regente, apoyó varias iniciativas de carácter liberal en el reino. Confrontado con el Reino Unido, siendo ya monarca pactó una alianza con Francia durante las Guerras Napoleónicas, que resultó en derrota y en la cesión del territorio noruego a Suecia, en 1814. En la última fase de su gobierno se produjo una lenta recuperación de las finanzas públicas, arruinadas por la guerra, y se permitieron algunas pequeñas medidas democráticas, en el marco de la monarquía absoluta.

Primeros años 
Federico fue el único hijo varón de sus padres. Por herencia materna, se emparentaba con la familia real del Reino Unido y de Hannover. Tuvo una infancia triste, pues su madre, la reina Carolina Matilde, fue apartada de su lado en 1772 y exiliada a Alemania tras haber sostenido una relación amorosa con Johann Friedrich Struensee. Nunca volvería a ver a su madre y con tan solo cuatro años de edad, permaneció al lado de su padre, quien había caído en un estado de demencia y no podía encargarse del niño.

Príncipe regente 
Fue nombrado presidente del Consejo de Estado en 1784 tras apartar al primer ministro Ove Høegh-Guldberg, que había detentado el poder con el apoyo de su madrastra, Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel. Ante la incapacidad del rey, actuó como regente hasta la muerte de Cristián VII, que tuvo lugar en 1808. Federico, con la colaboración del conde Andreas Peter Bernstorff, llevó a cabo diversas reformas liberales, tales como la concesión de libertad de prensa y de derechos civiles a los judíos, la abolición del comercio de esclavos, y la derogación de la adscripción, una ley de la época de Cristián VI que impedía a los campesinos mudarse de su lugar de nacimiento para asegurar mano de obra a los terratenientes. 

El 31 de julio de 1790 se casó en el palacio de Gottorp, en Schleswig, con su prima María Sofía Federica de Hesse-Kassel, una noble alemana emparentada con las familias reales danesa y británica. El matrimonio tuvo ocho hijos, pero ningún hijo varón sobreviviría.

Para no inmiscuirse en el conflicto entre Francia y el Reino Unido durante las Guerras Revolucionarias Francesas, se unió a la Liga de Neutralidad, formada por los estados del norte de Europa (Rusia, Suecia y Prusia), en 1800. Esta decisión fue la consecuencia de que los británicos no hubieran respetado los derechos de los navíos libres durante la Revolución francesa. Desde ese momento, todos los barcos daneses que se encontraban en puertos británicos fueron capturados. Cuando Federico se negó a abandonar la convención de neutralidad un año después, la flota danesa fue destruida casi totalmente por la armada británica capitaneada por Horacio Nelson, en la Primera Batalla de Copenhague. Nelson envió una carta al príncipe Federico, quien tuvo que ordenar el cese de las hostilidades ante la amenaza de perder todos los barcos con la tripulación a bordo. 

Federico se mantuvo firme en su lucha contra los ingleses durante las Guerras Napoleónicas, pese a que Dinamarca permanecía neutral. En 1804, Napoleón Bonaparte era emperador de Francia, y en los años siguientes conquistó gran parte del continente europeo. En 1807 Rusia se alió a Francia, e Inglaterra demandó una alianza con Dinamarca, o en todo caso la cesión de toda la flota de guerra dano-noruega. La respuesta de Federico fue negativa, y la armada inglesa asedió Copenhague en 1807 (Segunda Batalla de Copenhague), sin previa declaración de guerra. Después de tres días y tres noches de intenso bombardeo, capituló la ciudad. Dinamarca-Noruega se vio obligada a cumplir con la demanda británica y entregó toda su flota. La derrota ante el Reino Unido ocasionó que dos meses después el príncipe Federico abandonara la neutralidad en la guerra y concluyera una alianza con Francia, que tendría consecuencias desastrosas para su reino.

Ascenso al trono 
En 1808 murió el rey Cristián VII y Federico alcanzó el trono. Inmediatamente, relegó al consejo de Estado de su papel en el gobierno, y hasta 1814, este no celebró ninguna asamblea. El rey gobernó con la ayuda de un gabinete, pero sobre todo, con la influencia del Estado Mayor, en gran parte responsable de la alianza con Francia.

En 1809, cuando había síntomas de que el trono sueco quedaría sin sucesor, Federico se presentó como candidato a heredero del rey Carlos XIII, quien no tenía hijos. Federico era el primer rey danés que descendía de Gustavo I de Suecia, el héroe nacional que había liberado a Suecia de la dominación de Dinamarca. Sin embargo, la elección del sucesor recayó en su primo Carlos Augusto de Suecia, y posteriormente en el mariscal francés Jean-Baptiste Jules Bernadotte.

Federico VI fundó en 1811 la Real Universidad Federicana, que en 1936 cambiaría su nombre a Universidad de Oslo.

Cuando Napoleón atacó Rusia en 1812, los rusos se aliaron con Gran Bretaña. Suecia también se incorporó a esa alianza, con la promesa de obtener Noruega en compensación por la pérdida de Finlandia, anexionada a Rusia en 1809. Rusia intentó convencer a Dinamarca de sumarse a la alianza, pero Dinamarca se negó por la posición rusa sobre Noruega. Así, Federico VI permaneció como uno de los últimos aliados de Napoleón. Cuando el emperador francés fue derrotado en 1814, Federico se vio obligado a firmar, el 15 de enero de 1814, el Tratado de Kiel con Gran Bretaña y Suecia, que estipulaba la cesión de Noruega a Suecia: el reino noruego había permanecido cuatrocientos cuarenta años bajo la corona danesa. Sin embargo, las Islas Feroe, Islandia y Groenlandia, posesiones tradicionalmente noruegas, permanecieron bajo el dominio de Dinamarca.

La guerra había dejado al país en la bancarrota y el monarca dedicó varios años a poner en orden la economía. El rey abandonó la posición liberal que había asumido siendo regente, y se convirtió en un monarca autoritario y reaccionario. La censura y la supresión de la oposición, junto con la mala situación económica, determinaron un periodo gris para Dinamarca.

En la última época de su reinado, en la década de 1830, se mitigó la depresión económica y el rey consintió la formación de un gobierno constitucional y la creación de consejos provinciales, que no fueron más que meras asambleas consultivas.

Fue conocido como un protector de la astronomía. En 1832 ofreció medallas de oro para cualquiera que descubriese un cometa empleando un telescopio, medida que continuaron sus sucesores. 

En 1837, ordenó la construcción del Museo Thorvaldsen, en Copenhague, que reuniría obras de la colección de Bertel Thorvaldsen. Fue el primer edificio destinado a ser un espacio museístico en Dinamarca.

Tras el descubrimiento en 1835 de la Mujer de Haraldskær, una momia de la Edad del Hierro, Federico VI ordenó un funeral real y la creación de un suntuoso sarcófago, puesto que se creía que se trataba de la reina Gunhild de Noruega, aunque después se desechó esa hipótesis. 

Federico VI murió el 3 de diciembre de 1839 en el Palacio de Amalienborg. Fue sepultado en la capilla que lleva su nombre, en la Catedral de Roskilde. Al no contar con hijos varones que lo sucedieran, su primo subió al trono como Cristián VIII de Dinamarca.

Familia 
Con María Sofía Federica de Hesse-Kassel tuvo ocho hijos. Solo le sobrevivieron dos hijas:
 Cristián (1791)
 María Luisa (1792-1793)
 Carolina de Dinamarca (1793-1881). Casada con el príncipe Fernando de Dinamarca, hijo del hermano de su padre, Federico de Dinamarca.
 Luisa (1795)
 Cristián (1797)
 Juliana Luisa (1802)
 Federica María (1805)
 Guillermina María de Dinamarca (1808-1891). Fue la esposa del príncipe Federico de Dinamarca (posteriormente rey Federico VII). Divorciada, se casó con el duque Cristián de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Dinamarca del siglo XIX
Reyes de Noruega del siglo XIX
Reyes de Dinamarca de la casa de Oldemburgo
Duques de Holstein (casa de Oldemburgo)
Duques de Schleswig (casa de Oldemburgo)
Duques de Sajonia-Lauenburgo (casa de Oldemburgo)
Duques de Sajonia del siglo XIX

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)

Grandes cruces de la Legión de Honor
Miembros de la Orden de la Jarretera
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Nacidos en Copenhague
Fallecidos en Copenhague